Carretero ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Carretero (* 1988), spanischer Eishockeytorhüter
 Enrique Carretero (1926–2010), argentinischer Fußballspieler
 José Luis Carretero (* 1941), nordamerikanischer Botaniker
 Rafael Chávez Carretero (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Ramón Carretero (* 1990), panamaischer Radrennfahrer
 Roberto Carretero (* 1975), spanischer Tennisspieler